Francja:
 Salles – gmina w regionie Akwitania, w departamencie Żyronda
 Salles – gmina w regionie Akwitania, w departamencie Lot i Garonna
 Salles – gmina w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Pireneje Wysokie
 Salles – gmina w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Tarn
 Salles – gmina w regionie Poitou-Charentes

Zobacz też: 
 Les Salles 
 Sales